Саку — топоним в Японии и Эстонии:
 Саку — японский город в префектуре Нагано.
 Саку — впадина в префектуре Нагано, где расположен город Саку.
 Саку — волость на северо-западе Эстонии в уезде Харьюмаа.
 Саку — посёлок в Эстонии, административный центр волости Саку.
 Саку — мыза в уезде Харьюмаа, Эстония.